Gosling steht für:
 Gosling’s, Hersteller von Ginger Beer
 Gosling Islands, Inselgruppe im Archipel der südlichen Orkneyinseln, Antarktis

Personen:
 Carl Hermann Gosling (1798–1876), deutscher Kaufmann und Senator
 Dan Gosling (* 1990), englischer Fußballspieler
 Friedrich Gösling (1837–1899), deutscher Architekt und Unternehmer
 Harry Gosling (1861–1930), britischer Politiker
 Jake Gosling (* 1993), gibraltarischer Fußballspieler
 James Gosling (* 1955), kanadischer Informatiker
 Justin Cyril Bertrand Gosling (* 1930), britischer Philosophiehistoriker
 Karl Gosling (1868–1921), deutscher Verwaltungsbeamter
 Paula Gosling (* 1939), US-amerikanisch-britische Schriftstellerin
 Ray Gosling († 2013), britischer Nachrichtensprecher
 Raymond Gosling (1926–2015), britischer Physiker
 Ryan Gosling (* 1980), kanadischer Schauspieler